Ель-Па́со ( — перевал) — назва кількох топонімів іспаномовного походження:

Ель-Пасо (Гаяна) — община Гаяни

Ель-Пасо (Іспанія) — іспанське місто на острові Ла-Пальма, провінція Санта-Крус-де-Тенерифе

Ель-Пасо — місто, штат Іллінойс
 Ель-Пасо — місто, штат Техас
 Ель-Пасо — місто, штат Вісконсин
 Ель-Пасо (округ, Техас) — округ штату Техас
 Ель-Пасо (округ, Колорадо) — округ штату Колорадо